cron — классический демон (компьютерная программа в системах класса UNIX), использующийся для периодического выполнения заданий в определённое время. Регулярные действия описываются инструкциями, помещенными в файлы crontab и в специальные каталоги.

Название cron образовано от греческого слова  (хрόнос) — время (по-английски — ). Разработчик cron, Кен Томпсон (), подтвердил это в частной беседе с Брайаном Керниганом ().

В системах на базе systemd cron фактически замещён встроенным механизмом systemd.timer.

Файлы crontab, создаваемые для отдельных пользователей, находятся в каталоге /usr/spool/cron/crontabs/ или /var/spool/cron/tabs/. Редактировать их вручную не рекомендуется, для этого используют команду crontab -e.
Файлы crontab, используемые для управления всей системой, располагаются в каталоге /etc/cron.d/.
Кроме того, в каталогах /etc/cron.daily/, /etc/cron.weekly/ и /etc/cron.monthly/ размещаются автоматически запускаемые программы (ежедневно, еженедельно или ежемесячно).

Основной файл конфигурации cron, /etc/crontab, выглядит примерно так:
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# m h dom mon dow user	command
 17 *  *   *   *  root   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
 25 6  *   *   *  root   test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
 47 6  *   *   7  root   test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
 52 6  1   *   *  root   test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#

crontab 
Каждый пользователь системы имеет свой файл заданный crontab, в котором описано, в какое время и какие программы запускать от имени этого пользователя. Для редактирования файла crontab используется специальная одноимённая программа crontab, позволяющая не прерывать процесс cron на время редактирования.

Вывести содержимое текущего файла расписания:
 crontab -l

Удаление текущего файла расписания:
 crontab -r

Для редактирования файла crontab вашего пользователя используется команда
 crontab -e

Таблица crontab состоит из 6 колонок, разделяемых пробелами или табуляторами. Первые пять колонок задают время выполнения (минута, час, день, месяц, день недели), в них может находиться число, список чисел, разделённых запятыми, диапазон чисел, разделённых дефисом, символы * или /. В системных файлах crontab после полей времени указывается пользователь, от которого запускается команда. Все остальные символы в строке интерпретируются как выполняемая команда с её параметрами. Если команда отправляет какой-нибудь текст в стандартный вывод, этот текст отправляется по e-mail пользователю.

 * * * * * выполняемая команда
 - - - - -
 | | | | |
 | | | | ----- день недели (0—7) (воскресенье = 0 или 7)
 | | | ------- месяц (1—12)
 | | --------- день месяца (1—31)
 | ----------- час (0—23)
 ------------- минута (0—59)

Пример файла crontab:
 # как обычно, с символа '#' начинаются комментарии
 # в качестве командного интерпретатора использовать /bin/sh
 SHELL=/bin/sh
 # результаты работы отправлять по этому адресу
 MAILTO=paul@example.org
 # добавить в PATH домашний каталог пользователя
 PATH=/bin:/usr/bin:/home/paul/bin
 
 #### Здесь начинаются задания
 # выполнять каждый день в 0 часов 5 минут, результат складывать в log/daily
 5 0 * * * $HOME/bin/daily.job >> $HOME/log/daily 2>&1
 # выполнять 1 числа каждого месяца в 14 часов 15 минут
 15 14 1 * * $HOME/bin/monthly
 # каждый рабочий день в 22:00
 0 22 * * 1-5 echo "Пора домой" | mail -s "Уже 22:00" john
 
 23 */2 * * * echo "Выполняется в 0:23, 2:23, 4:23 и т. д."
 5 4 * * sun echo "Выполняется в 4:05 в воскресенье"
 0 0 1 1 * echo "С новым годом!"
 15 10,13 * * 1,4 echo "Эта надпись выводится в понедельник и четверг в 10:15 и 13:15"
 0-59 * * * * echo "Выполняется ежеминутно"
 0-59/2 * * * * echo "Выполняется по чётным минутам"
 1-59/2 * * * * echo "Выполняется по нечётным минутам"
 # каждые 5 минут
 */5 * * * * echo "Прошло пять минут"
 # каждое первое воскресенье каждого месяца. -eq 7 это код дня недели, т. е. 1 -> понедельник , 2 -> вторник и т. д.
 0 1 1-7 * * [ "$(date '+\%u')" -eq 7 ] && echo "Эта надпись выводится каждое первое воскресенье каждого месяца в 1:00"

Особенности 
 Все условия (времени запуска) проверяются по «логическому И», кроме условий «день недели» и «день месяца» — указанные совместно, они обрабатываются по «логическому ИЛИ», то есть «по любому из дней», что отражено в документации (Ubuntu, Debian, FreeBSD). Однако такая логика неочевидна и не позволяет создать условие типа «первый понедельник каждого месяца» или «каждую пятницу в 13 число». Разработчики не изменяют данное поведение, считая его стандартом.
 Все файлы crontab должны завершаться пустой строкой, иначе будет проигнорировано последнее правило либо весь файл.
 Команды файла crontab используют стандартный синтаксис командной оболочки, но их нельзя разделить на несколько строк.
 Запускаемые файлы в автоматически сканируемых каталогах, таких как /etc/cron.daily/, игнорируются, если их имя содержит точку.
 Синтаксис crontab, используемый для запуска раз в несколько минут со сдвигом, может привести к неожиданным результатам. Так, запись 1-56/5 * * * * не будет совершать запуск по 1-й минуте каждого часа; для срабатывания «каждые 5 минут начиная с 1-й минуты часа» следует использовать формат 1-59/5 * * * * или 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56 * * * *.
 Символ % в команде запуска используется для передачи перевода строки в команду (если не экранирован). Следующий за ним текст команды передаётся запускаемой программе не как параметры командной строки, а через стандартный ввод.
 Вывод запускаемых команд отправляется пользователю, от имени которого производился запуск. Если в файле crontab до команды расположена директива MAILTO=<new@email>, то выводимые данные будут отправляться на указанный адрес.

Графический интерфейс 
Для удобства пользователей во многих системах есть специальные программы графического интерфейса управления cron.

Gnome Schedule 
Для основанных на Debian дистрибутивов:
 Установка: sudo apt-get install gnome-schedule
 Запуск: Applications → System tools → Schedule

Kcron 
Kcron представляет собой KDE-интерфейс для редактирования конфигурационных файлов cron. Утилита запускается по Alt+F2, в окне редактирования можно указать мышью:
 полный путь к выполняемому файлу программы
 нужное время запуска программы
 переменные окружения, необходимые во время исполнения программы

Похожие программы 
 NnCron — планировщик для Windows.
 Task Scheduler — планировщик задач Windows и его консольная утилита schtasks.exe.
 at — однократный запуск программ в заданное время.
 anacron — периодический запуск программ, не обязательно в точности в заданное время: например, если в указанное в задании время машина была выключена, anacron выполнит задание позже.
 inetd — запуск программ обслуживания сетевых запросов.
 upstart — запуск программ обслуживания событий (обобщение cron, atd, anacron, inetd).

Примечания

Ссылки 

 Man: cron — руководство по cron
 Man: crontab(5) — руководство по командам crontab
 Планирование задач с помощью cron и at
 Небольшой FAQ по cron
 Использование CRON и команды crontab
 Шпаргалка по CRON
 Как запускать PHP-скрипты по расписанию, используя CRON

Утилиты Unix
Утилиты Linux